Cette liste des principaux objets du Système solaire propose différents tris :
 par type ;
 par taille (diamètre équatorial pour les objets sphériques, plus grande longueur pour les objets irréguliers) ;
 par masse ;
 par magnitude absolue ou apparente ;
 par demi-grand axe, aphélie ou périhélie ;
 par excentricité.

Critères 
La liste regroupe les objets du Système solaire les plus gros ainsi que d'autres objets significatifs, notamment ceux qui ont été visités. Les satellites des planètes sont privilégiés alors que la très longue liste des astéroïdes et des comètes n'est reprise ici que très partiellement. On estime à plus de  le nombre d'objets de la ceinture de Kuiper de plus de  de diamètre, l'immense majorité n'ayant pas encore été détectée. La liste n’est donc pas du tout exhaustive et contient :
 le Soleil ;
 les planètes ;
 les planètes naines ;
 leurs satellites ;
 certains autres objets significatifs (astéroïdes, transneptuniens, comètes).

La taille de nombreux objets n'est qu’une approximation, leur albédo étant inconnu ; nous avons pris une valeur probable moyenne. Cette liste ne sera jamais définitive car les valeurs peuvent toujours s'affiner et bien des objets restent à découvrir. Elle devrait être à peu près complète pour ce qui est des objets connus mesurant plus de .

Le demi-grand axe, le périhélie et l'aphélie de chacun des objets orbitant autour du soleil sont exprimés ici en unités astronomiques (ua) : , tandis que pour les satellites les distances sont exprimées en mégamètres :  = .

Astéroïdes 
Les astéroïdes sont habituellement classés par groupes ou familles selon l'orbite de la planète qu'ils croisent.

Soleil - Mercure 
Même si les astéroïdes herméocroiseurs s'approchent au périhélie plus près du Soleil que Mercure, et bien que la classe hypothétique des vulcanoïdes corresponde à des orbites possibles stables en deçà de celle de la planète, aucun objet possédant un demi-grand axe inférieur à celui de Mercure n'a encore été détecté.

À ce jour (), l’astéroïde ayant le périhélie le plus court est , avec , bien inférieur à celui de Mercure.

Mercure - Vénus 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite de Vénus sont dits cythérocroiseurs.

Vénus - Terre 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite de la Terre sont dits géocroiseurs et répartis en trois familles : les Atens, les Apollons et les Amors.

Terre - Mars 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite de Mars sont dits aréocroiseurs.

Mars - Jupiter 
 Les astéroïdes qui coupent l'orbite de Jupiter sont dits zénocroiseurs.
 La ceinture d'astéroïdes, principale concentration en orbites astéroïdales du Système solaire, s'étend entre Mars et Jupiter.
 Il existe des zones orbitales très peu peuplées en objets célestes dans la ceinture d'astéroïdes : ce sont les lacunes de Kirkwood. Elles correspondent à des orbites en résonance avec celle de Jupiter. D'une façon similaire, d'autres zones orbitales sont statistiquement plus peuplées.

Jupiter - Saturne 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite de Saturne sont dits kronocroiseurs, des centaures pour la plupart.

Saturne - Uranus 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite d'Uranus sont dits ouranocroiseurs, des centaures pour la plupart.

Uranus - Neptune 
Les astéroïdes qui coupent l'orbite de Neptune sont dits poséidocroiseurs. Connaître la distance d'un astéroïde permet donc de deviner la famille. De même pour les damocloïdes et les astéroïdes troyens.

L’astéroïde ayant l’aphélie le plus grand, est  ou  si ce n'est pas une comète.

Objets transneptuniens 
Les objets transneptuniens sont des objets du Système solaire dont l'orbite est entièrement ou pour la majeure partie au-delà de celle de la planète Neptune.

Comètes 
Les objets du Système solaire les plus lointains sont sans conteste les comètes. Elles formeraient l'hypothétique nuage d'Oort qui s'étendrait au-delà de Neptune jusqu'à  ou plus. 

Certaines peuvent s'approcher des régions centrales et après plusieurs révolutions peuvent devenir des comètes éteintes.

C/1992 J1 () avec un aphélie de  serait le corps connu du Système solaire s'éloignant le plus loin. 

Certaines pourraient provenir de l'extérieur du système solaire et seraient donc des comètes interstellaires.

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures
 Satellites naturels du Système solaire
 Liste des objets du Système solaire en équilibre hydrostatique

Liens externes 
 Liste des astéroïdes par ordre alphabétique (plus de  recensés)
 Liste des  astéroïdes numérotés
   (NASA)

Notes et références